RideLondon-Surrey Classic 2016 – 5. edycja wyścigu kolarskiego RideLondon-Surrey Classic, która odbyła się 31 lipca 2016 na liczącej ponad 202 kilometry trasie wokół Londynu. Impreza kategorii 1.HC była częścią UCI Europe Tour 2016.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2016
2016 w kolarstwie
2016 w Anglii